Die Gauliga Mitte 1934/35 war die zweite Spielzeit der Gauliga Mitte im Fußball. Die Meisterschaft sicherte sich der 1. SV Jena mit zwei Punkten Vorsprung vor dem FC Wacker Halle. Der 1. SV Jena qualifizierte sich für die Endrunde um die deutsche Meisterschaft und schied dort bereits nach der Gruppenphase aus. Die Abstiegsränge belegten der VfL Bitterfeld und der SV Merseburg 99. Aus den Bezirksligen stiegen der 1. FC Lauscha und der spätere Seriensieger SV Dessau 05 auf.

Abschlusstabelle 

|}

Aufstiegsrunde

Deutsche Fußballmeisterschaft 

Gruppe D

|}

Quellen 
 Hardy Grüne: Enzyklopädie des deutschen Ligafußballs. Band 1: Vom Kronprinzen bis zur Bundesliga. 1890 bis 1963. Deutsche Meisterschaft, Gauliga, Oberliga. Zahlen, Bilder, Geschichten. AGON-Sportverlag, Kassel 1996, ISBN 3-928562-85-1.
 Hardy Grüne: Enzyklopädie des deutschen Ligafußballs. Band 7: Vereinslexikon. AGON-Sportverlag, Kassel 2001, ISBN 3-89784-147-9.
 Gauliga Mitte 1934/35 bei http://www.claudionicoletti.eu

1934
Fußballsaison 1934/35